Termin -{APL}- ima više značenja.

 APL (programski jezik)
 Akutna promijelocitna leukemija, tip akutne mijelogene leukemije